Алекса́ндр Ио́сифович Гуре́вич (1896 — 30 октября 1937) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в городе Белосток Гродненской губернии (ныне Польша).

Образование 
Данных об образовании нет, вероятно высшее.

Основные должностные назначения 
В 1930—1932 годах — член Президиума ВСНХ СССР.

В 1932—1936 годах — начальник Главного управления металлургической промышленности Главметалла ВСНХ СССР.

В 1936—1936 годах — заместитель Наркома тяжелой промышленности СССР. За работу в наркомате его подверг жёсткой критике на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) первый секретарь Западно-Сибирского крайкома Р. И. Эйхе: «Нет контроля главков над местными предприятиями, нет контроля над своими фабриками и даже целыми комбинатами. Я укажу как на пример на Кузбасс, который является немаловажной единицей во всей промышленности Союза. Кузбасс является крупнейшей угольной базой, и вот начиная с 1934 г. по 1937 г. из главка к нам в Кузбасс не приезжал ни один человек, который бы авторитетно проверил на месте работу, дал бы критику работы, помог бы проверить и вскрыть недостатки».

В 1936—1937 годах — заместитель Председателя Госплана СССР.

Партийная и общественная жизнь 
С 1916 года являлся членом ВКП(б). С 1927 по 1934 годы — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б)

Выступал на Февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, давшем старт Большому террору.

Арест 
До ареста проживал по адресу: Москва, ул. Серафимовича, д.2 (Дом правительства), кв.420.
7 июля 1937 года арестован.

29 октября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к смертной казни. 30 октября 1937 года расстрелян.

Захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «МЕМОРИАЛ»
 Сайт «Расстрелянные в Москве»

Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Работники Госплана СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году